

Codici 
 ABE – codice aeroportuale IATA del Lehigh Valley International Airport della Contea di Lehigh (Stati Uniti)
 abe – codice ISO 639-3 della lingua abenachi occidentale 
 ABE – codice ISO 3166-2:GB di Aberdeen (Regno Unito)

Persone

 Yoshitoshi ABe – disegnatore di fumetti

Altro 
 Abe – personaggio dei videogiochi Oddworld
 ABE – Metodo di sostituzione di basi azotate nel DNA inventato dal chimico David Liu nel 2017
 Abe – film del 2019 diretto da Fernando Grostein Andrade